Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1978 wurde am 30. und 31. August 1978 im Stadion Evžena Rošického von Prag ausgetragen.

Es siegte die italienische Olympiazweite von 1976 und EM-Dritte von 1974 Sara Simeoni, die im Finale ihren eigenen Weltrekord egalisierte.Den zweiten Platz belegte die Olympiasiegerin von 1976 Rosemarie Ackermann aus der DDR, die 1974 unter ihrem Namen Rosemarie Witschas Europameisterin geworden war.Bronze ging an die bundesdeutsche Hochspringerin Brigitte Holzapfel.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordegalisierungen / -verbesserungen 
Der bestehende EM-Rekord wurde zunächst egalisiert und anschließend mehrfach gesteigert. Darüber hinaus hab es einen egalisierten Weltrekord sowie einen egalisierten Landesrekord.
 Meisterschaftsrekorde:
 1,95 m (Egalisierung) – Sara Simeoni (Italien), Finale am 8. September, erster Versuch
 1,95 m (Egalisierung) – Rosemarie Witschas (DDR), Finale am 8. September, erster Versuch
 1,95 m (Egalisierung) – Brigitte Holzapfel (BR Deutschland), Finale am 8. September, zweiter Versuch
 1,97 m (Verbesserung) – Rosemarie Witschas (DDR), Finale am 8. September, erster Versuch
 1,97 m (Egalisierung) – Sara Simeoni (Italien), Finale am 8. September, zweiter Versuch
 1,99 m (Verbesserung) – Sara Simeoni (Italien), Finale am 8. September, erster Versuch
 1,99 m (Egalisierung) – Rosemarie Witschas (DDR), Finale am 8. September, zweiter Versuch
 2,01 m (Verbesserung) – Sara Simeoni (Italien), Finale am 8. September, zweiter Versuch
 Weltrekord:
 2,01 m (Egalisierung) – Sara Simeoni (Italien), Finale am 8. September, zweiter Versuch
 Landesrekord:
 1,95 m (Egalisierung) – Brigitte Holzapfel (BR Deutschland), Finale am 8. September, zweiter Versuch

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
30. August 1978, 10:15 Uhr

23 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,85 m. Da nur elf Athletinnen diese Marke übertrafen (hellblau unterlegt), wurde das Finalfeld mit den nächsten bestplatzierten Sportlerinnen auf mindestens zwölf Springerinnen aufgefüllt. Auf Rang zwölf lagen drei Athletinnen gleichauf, die somit das Finale erreichten (hellgrün unterlegt). Für die Finalteilnahme reichten letztlich 1,83 m.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
31. August 1978

Weblinks 
 Praha European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 24. November 2022
 European Championship 1978 Praga, Women High Jump, todor66.com, abgerufen am 24. November 2022
 Track and Field Statistics, EM 1978, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 24. November 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, 13th European Athletics Championships Praha TCH 29 AUG–03 SEP 1978, Stadion Evžena Rošického, Women High Jump, S. 591, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 24. November 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1978